Příjmení Kreisinger nosí více různých osobností:

 Jan Kreisinger (* 1984) – český atlet a mistr ČR v běhu
 Jan Kreisinger (horolezec) (* 1966) – český horolezec oceněný za výstupy roku
 Josef Kreisinger (1857–1934) – liteňský farář
 Pavel Kreisinger (* 1987) – český historik
 Václav Kreisinger (1885–1956) – český malíř figurálních obrazů a kytic